Cirrholovenia är ett släkte av nässeldjur. Cirrholovenia ingår i familjen Cirrholoveniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cirrholovenia